Tévéfilmsorozatok
 ROX (1992), amerikai televíziós filmsorozat.
 ROX (2011–2013), belga televíziós filmsorozat.